Narodna stranka - stranka koja djeluje od 1841. u Hrvatskoj i Slavoniji
Narodna stranka (Dalmacija) - stranka koja djeluje od 1861. u Dalmaciji
Hrvatsko-slovenska narodna stranka - stranka koja djeluje u Istri od 1884.
Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati - stranka koja djeluje u Republici Hrvatskoj
 Narodna stranka (Crna Gora) - osnovana 1990.
Narodna stranka (Srbija) - stranka koja je nastala 1905. godine u Kraljevini Srbiji reujedinjenjem suprotstavljenih krila liberala u vidu Demokratske i Nacionalne stranke koji su se razišli prethodne godine; 1919. se ujedinjava u Jugoslavensku demokratsku stranku